Skryje ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Skryje, Gemeinde im Okres brno-venkov
Skryje, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod; siehe Skryje u Golčova Jeníkova
Skryje, Gemeinde im Okres Rakovník; siehe Skryje nad Berounkou
Skryje, erloschenes Dorf auf den Fluren von Dukovany, Okres Třebíč